Franco Otárola (Lima, Provincia de Lima, Perú, 7 de junio de 1992) es un futbolista peruano. Juega de defensa y actualmente está sin equipo.

Trayectoria 
Franco Otarola fue formado en las divisiones menores del Club Universitario de Deportes. Formó parte del equipo de Universitario de Deportes sub-20 que conquistó la Copa Libertadores Sub-20 de 2011 realizada en el Perú,  aunque no llegó a disputar la final de ese torneo. En enero de 2012 fue promovido al primer equipo de la «U». Hizo su debut oficial en primera división el 3 de julio de 2013 ante Real Garcilaso. En enero de 2015 decidió dejar el fútbol momentáneamente para dedicarse a sus estudios de Administración.

En 2018 retornó al fútbol al fichar por la Academia Deportiva Cantolao de la Primera División del Perú.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil y estadísticas

Nacidos en Lima
Futbolistas de Lima
Futbolistas del Club Universitario de Deportes
Futbolistas de la Academia Deportiva Cantolao
Franco